Жайлау:
 Жайлау (джайла, жайляу, эйлаг) — летние пастбища в горах Алтая, Кавказа, Крыма, Средней Азии.

Топоним 
 Жайлау — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Жайлау — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Жайлау — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.